Ко́шман — фамилия. Известные носители:

 Кошман, Виктория Викторовна (род. 2005) — российская волейболистка.
 Кошман, Иуда Антонович (ок. 1870, возможно 1838—1935) — пионер чаеводства в России.
 Кошман, Игорь Сергеевич (род. 1995) — украинский футболист 
 Кошман, Кирилл Акимович (1915—1992) — Герой Советского Союза
 Кошман, Надежда Викторовна (р. 1967, ) — украинский режиссёр, сценарист
 Кошман, Николай Павлович (род. 1944) — российский военный, хозяйственный и политический деятель
 Кошман, Сергей Николаевич (род. 1963) — глава Ленинского района Московской области, заместитель Председателя Правительства Московской области (2001—2010), бывший член «Единой России»
 Кошман, Эдуард Никифорович (род. 1937) — советский актёр театра и кино